Бре-сюр-Сомм:

 Бре-сюр-Сомм — коммуна на севере Франции, регион Пикардия, департамент Сомма, округ Перонн.
 Бре-сюр-Сомм — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия, департамент Сомма.